Az osztrák nagydíj volt az 1985-ös Formula–1 világbajnokság tizedik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Alain Prost: 38 (1-25 / 40-52)
 Niki Lauda: 14 (26-39)

Alain Prost 20. győzelme, 14. pole-pozíciója, 14. leggyorsabb köre, 4. mesterhármasa (gy, pp, lk)
 McLaren 46. győzelme.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

Osztrák Nagydíj, 1985
Osztrák Formula–1 futamok